En la mitologia escandinava, Njörðr és el déu del vent, la terra costanera fèrtil, els mariners, la navegació i la pesca. És el pare de Freya, deessa de l'amor i de la fertilitat.

Déus de la mitologia nòrdica